L'Union civique peut se référer à deux partis politiques distincts en Uruguay:

l'Union civique de l'Uruguay (1912-1969), prédécesseur du Parti démocrate chrétien (PDC);
l'Union civique (UC), fondée en 1980 par des dissidents du PDC et encore existante